Группа E Кубка африканских наций 2019 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2019 и прошёл с 24 июня по 2 июля. Группа состоит из сборных Туниса, Мали, Мавритании и Анголы. Матчи группы прошли в Суэце и Исмаилие.

Таблица 

Начало всех матчей дано по Стандартному центральноафриканскому времени (UTC+2)

Тунис − Ангола

Мали − Мавритания

Тунис − Мали

Мавритания − Ангола

Мавритания − Тунис

Ангола − Мали

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций